Sagrera puede referirse a:

Significado
 Sagrera, nombre que, en Cataluña, recibía el espacio de treinta pasos alrededor de las iglesias y que tenía la consideración de territorio sagrado, protegido de la violencia feudal.

Toponimia

En España

En Barcelona 

Puede designar los siguientes lugares:

 La Sagrera, barrio de la ciudad de Barcelona;
 Torre La Sagrera, edificio en construcción obra del arquitecto Frank Gehry en la ciudad de Barcelona;

Puede designar las siguientes infraestructuras: 

 Estación de La Sagrera, estación del metro de Barcelona que forma el intercambiador La Sagrera/La Sagrera-Meridana;
 Estación de La Sagrera-Meridiana, estación de Rodalies de Catalunya que forma el intercambiador La Sagrera/La Sagrera-Meridana;
 Estación de Barcelona-Sagrera, estación de ferrocarril en Barcelona, en construcción;
 Túnel Sants-La Sagrera, túnel ferroviario de alta velocidad ubicado en  la ciudad de Barcelona también denominado Túnel de Provença;

En Palma de Mallorca 
 Paseo Sagrera, vía de la ciudad de Palma de Mallorca;

Apellido 
 Sagrera, apellido.

Personajes 
 Guillem Sagrera (1380?-1456), arquitecto y escultor del estilo gótico.